Bahrain Snooker Championship 2008 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades 8 - 15 september 2008 i Bahrain International Exhibition Centre i Bahreins huvudstad Manama. Det var första gången turneringen spelades, och det var första gången sedan Dubai Classic avgjordes 1994, som det spelades en rankingturnering i Mellanöstern.

Eftersom turneringen kom in så sent i snookerkalendern, var det svårt att hitta ett lämpligt datum för den, vilket innebar att den tidsmässigt krockade med en omgång i snookerns Premier League. Spelarna som drabbades, och därmed missade turneringen var John Higgins, Mark Selby, Ding Junhui och Steve Davis. De tre förstnämnda var rankade bland topp-16, och var därför direktkvalificerade till turneringen. Deras platser togs istället över av Matthew Stevens, Ken Doherty och Jamie Cope, som därmed slapp kvala till turneringen. Även Ronnie O'Sullivan, som var förstaseedad i turneringen, lämnade återbud och angav dålig hälsa som skäl. Steve Davis som vann sin kvalmatch och skulle mött O'Sullivan i första omgången, gick därmed vidare till andra omgången på walk over. Men väl där var det Davis' tur att lämna walk over mot Dominic Dale – både på grund av dålig hälsa samt åtaganden i Premier League.

Liang Wenbo gjorde ett maximumbreak i sin match i tredje omgången mot Martin Gould. Bedriften upprepades av Marcus Campbell som gjorde ett maximumbreak i wildcardomgången mot Ahmed Basheer Al-Khusaibi från Oman.

Resultat

Final

Slutspel

Wildcardomgång 

De sex spelarna med lägst ranking som tog sig vidare från kvalet spelade mot sex wildcards, samtliga från länder i Mellanöstern. Omgången spelades den 8 november.

Kval 

Kvalet spelades mellan den 27 och 30 oktober. (s) = seedad.

Referenser 

Bahrain Championship
Snookersäsongen 2008/2009
Sport i Manama